La Prva savezna liga SFRJ 1985-1986, conosciuta semplicemente come Prva liga 1985-1986, fu la 57ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 40ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale (dopo varie vicissitudini) fu appannaggio del .

Nel ranking UEFA 1985-86 la Prva liga si piazzò al 7º posto (8º nel quinquennale 1981-1986).

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Avvenimenti
La stagione 1985-86 è stata segnata da scandali e polemiche riguardanti presunte partite truccate durante l'ultima giornata del campionato. Alla fine di essa, il  è stato incoronato campione grazie alla migliore differenza-reti rispetto ai concittadini della . Tuttavia, dopo una settimana di pressioni e di enormi proteste pubbliche, il 20 giugno 1986, Slavko Šajber (il presidente della federcalcio jugoslava) ha deciso di imporre queste misure straordinarie:
 annullare i risultati delle partite della 34ª (l'ultima) giornata e farle ripetere.
 una penalizzazione di 6 punti (da scontare nella stagione successiva) a ciascuna delle 12 squadre coinvolte nei sospetti di combine.

Tutte le squadre, eccetto il Partizan, hanno accettato di ri-disputare l'ultima giornata. Così facendo, il titolo è finito nelle mani della Stella Rossa che ha rappresentato la Jugoslavia nella Coppa dei Campioni 1986-1987.

Ne è seguita una lunga serie di ricorsi e cause legali che hanno portato l'intero caso alla Corte Costituzionale jugoslava: questa ha emesso la sentenza alla Corte dei Comuni della RS Serbia il 29 luglio 1987, ovvero quando il campionato 1986-87 si era già concluso con la vittoria del , agevolato dal fatto che 10 squadre su 18 erano partite con la penalizzazione di 6 punti.

La sentenza del tribunale è stata che non c'erano prove di irregolarità durante la 34ª giornata della stagione 1985-86 e quindi il titolo è stato restituito al Partizan. Questo ha significato che non vi era nessun motivo per giustificare le penalizzazioni da 6 punti e quindi anche il titolo 1986-87 è stato assegnato al Partizan.

Tuttavia il Vardar ha potuto rappresentare la Jugoslavia nella Coppa dei Campioni 1987-1988.

Le partite incriminate
Queste sono state le partite della 34ª giornata, disputate tutte allo stesso orario sabato 14 giugno 1986. Solo le partite Osijek–Sloboda e Priština–Vardar non sono finite nel mirino degli inquirenti: infatti queste squadre, insieme alle due neopromosse (oltre ad Haiduk e Dinamo Vinkovci), non hanno subito la penalizzazione di 6 punti nella stagione successiva.

Classifica

Classifiche parziali 
A seguito della sentenza del 20 giugno 1986, i risultati del 14 giugno 1986 vengono annullati e viene predisposta la ripetizione delle partite per il 29 giugno 1986. Quella derivata è stata la classifica che ha determinato le partecipazioni per le coppe europee per la stagione successiva: il campione Stella Rossa in Coppa dei Campioni, la vincitrice della coppa nazionale Velež in Coppa delle Coppe, le altre 3 migliori piazzate (Partizan, Hajduk e Rijeka) in Coppa UEFA. Sono rimaste invariate le retrocessioni in seconda divisione per OFK e Vojvodina.

Classifica finale 
A seguito della sentenza del 29 luglio 1987 (quindi 1 anno ed 1 mese dopo il termine del campionato in esame), vengono ripristinati i risultati del 14 giugno 1986 e quindi la Stella Rossa deve cedere il titolo di campione al Partizan. Gli altri verdetti sono rimasti invariati.

Legenda:
      Qualificata alla Coppa dei Campioni 1986-1987
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1986-1987
      Qualificate alla Coppa UEFA 1986-1987
      Retrocesse in Druga Liga 1986-1987

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1986-1987 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1986 : nessuna.Qualificate alla Coppa Piano Karl Rappan 1986 : nessuna.

Statistiche

Classifica marcatori

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: historical-lineups

Affluenza

Risultati

Tabellone

Calendario 

 A seguito della sentenza del 20 giugno 1986, i risultati del 14 giugno 1986 sono stati annullati e viene ordinata la ripetizione delle partite.

 A seguito della sentenza del 29 luglio 1987, i risultati del 29 giugno 1986 sono stati annullati e vengono ripristinati quelli del 14 giugno 1986.

 Fonti: exyufudbal e rsssf

Squadra campione

Fahrudin Omerović (34 presenze)
Vladimir Vermezović (32)
Admir Smajić (30)
Slobodan Rojević (29)
Bajro Župić (24)
Ljubomir Radanović (32)
Nebojša Vučićević (27)
Goran Stevanović (28)
Zvonko Varga (32)
Miloš Đelmaš (26)
Zvonko Živković (24)
Allenatore Nenad Bjeković

Riserve
Milonja Đukić (23), Vlado Čapljić (21), Radoslav Nikodijević (17), Miodrag Bajović (15), Miodrag Radović (12), Milinko Pantić (9), Milorad Bajović (6), Dragan Mance (5), Goran Bogdanović (5), Jovica Kolb (4), Isa Sadriju (4)
Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1985-1986
Kup Maršala Tita 1985-1986

Collegamenti esterni 
  Statistiche stagione 1985-86 su historical-lineups.com
  Stagione 1985-1986 su eu-football.info
  Stagione 1985-1986 su HRnogomet
  Le stagioni 1983-1988 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1981-1990 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1985-1986 su RSSSF

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
1986
Campionato jugoslavo di calcio